Константин Илиев:
 Илиев, Константин (1924—1988) — болгарский дирижёр, композитор, музыкальный критик и педагог.
 Илиев, Константин (род. 1937) — болгарский драматург, писатель и переводчик.